Godfree ist der Name von
 Leslie Godfree (1885–1971), englischer Tennisspieler
 Kathleen McKane-Godfree (1896–1992), englische Tennisspielerin, Ehefrau von Leslie